Brückmühle steht für:
 Brückmühle (Hannover), ehemalige Mühle auf der Leineinsel Klein-Venedig in Hannover
 Brückmühle (Oranienbaum), Wohnplatz im Ortsteil Oranienbaum, Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Brückmühle (Sohland), historischer Gebäudekomplex in Sohland an der Spree
 An der Brückmühle, Straße in Pirna

Siehe auch:
 Bruckmühle
 Bruckmühl (Begriffsklärung)
 Brückenmühle
 Mühlenbrücke